Dörfling heißen folgende geographische Objekte:

 Dörfling (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Dörfling (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Dörfling (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Dörfling (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern

 Dörfling (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Dörfling (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Dörffling